Krasnokutsk (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der Ukraine und das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons im Westen der Oblast Charkiw mit etwa 7.300 Einwohnern (2020).

Geographie 
Der Ort liegt in der Sloboda-Ukraine 96 km westlich vom Oblastzentrum Charkiw an der Merla (), einem 116 km langen, linken Nebenfluss der Worskla.

Zur Siedlungsratsgemeinde gehören, neben Krasnokutsk noch folgende Ansiedlungen: Kamjano-Chutirske (), Kowaliwske () und Stepowe ().

Geschichte 
Die Ortschaft wurde im Jahr 1651 als eine Festung, die die südlichen Grenzen des russischen Staates vor den Überfällen der Tataren schützen sollte, gegründet. Am 20. Februar 1709 fand am Stadtrand von Krasnokutsk das Gefecht von Krasnokutsk, eine militärische Auseinandersetzung des Russlandfeldzugs von Karl XII. im Großen Nordischen Krieg statt.
Die Ortschaft erhielt 1850 ihren heutigen Namen. Seit 1975 besitzt Krasnokutsk den Status einer Siedlung städtischen Typs.

Bevölkerungsentwicklung 

Quelle: 1773, 1861;
1897–2017

Persönlichkeiten 
 Anatoli Semjonowitsch Lewtschenko (1941–1988), sowjetischer Kosmonaut

Rajon 
Krasnokutsk ist das Verwaltungszentrum des 1923 gegründeten Rajon Krasnokutsk. Er hat eine Fläche von 1.040,8 km², eine Bevölkerung von etwa 29.000 Einwohnern sowie eine Bevölkerungsdichte von 28 Einwohner je km². Er grenzt im Nordwesten an die Oblast Sumy und im Westen und Südwesten an die Oblast Poltawa.

Weblinks 

  (russisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Charkiw
Gegründet 1651
Rajon Bohoduchiw